Das graue Haus steht für:
 Das graue Haus (1926), Film
 Das graue Haus (Roman) von Herrmann Bang